Кали́нино — деревня в Кстовском районе Нижегородской области. Входит в состав Запрудновского сельсовета.

География 
Расположена в 1 км к югу от села Запрудное по автодороге Запрудное — Прокошево. Высота центра деревни над уровнем моря 143 м.

Расстояние по автодороге до районного центра Кстово — 22 км, до центра муниципального образования села Запрудное — 2 км. Ближайшие населённые пункты — Запрудное, Докукино, Слободское.

Население 
По данным переписи 2002 года, в деревне проживало 12 человек (6 мужчин и 6 женщин). По данным переписи 2010 года, в деревне проживало 10 человек (3 мужчины  и 7 женщин).

Улицы 
 Цветочная

Примечания

Ссылки 
 Топографическая карта ггц лист O-38-137-D-d. Масштаб: 1:25000. 2001 г.
  Подробная карта Кстовского района

Населённые пункты Кстовского района